Empower (Eigenschreibweise: empower) ist eine Plug-in-Suite für die Microsoft-Office-Produkte: PowerPoint, Word und Outlook. Hergestellt und herausgegeben wird Empower von der empower GmbH mit Sitz in Köln.

Geschichte 
Die erste Version von Empower erschien 2010. Die aktuelle Version ist Empower 8. 2019 wurde Empower mit dem Deloitte Technology Fast 50 Award ausgezeichnet.

Funktionen 
Empower integriert sich als Plug-in-Suite für Microsoft Office über ein eigenes Ribbon. Die Empower Plug-ins für PowerPoint, Excel, Word und Outlook bieten dabei alle einen ähnlichen Funktionsumfang: Bereitstellung zentraler Vorlagen und Inhalte, Werkzeuge zum schnellen Erstellen und Formatieren von Microsoft Office-Dokumenten sowie Funktionen zur Überprüfung des Corporate Designs. Die Empower Software-Suite besteht dabei aus den folgenden Plug-ins:
 Empower Slides für PowerPoint
 Empower Charts für PowerPoint
 Empower Docs für Word
 Empower Mails für Outlook
Empower Sheets für Excel
 Empower App für Microsoft Teams

Verbreitung 
Empower wird international genutzt und hat insgesamt über 2 Millionen Nutzer. Große deutsche Kunden sind unter anderem Bayer AG, BMW, Continental AG, Evonik, Merck KGaA und Siemens. Internationale Kunden sind unter anderem Microsoft, Standard & Poor’s, 20th Century Fox und Danske Bank.

Einzelnachweise 

Microsoft Office
Add-on